Urmia – miasto w Iranie
 Urmia – jezioro w Iranie